In 2018 werd de 25ste editie van het Campeonato Pernambucano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 25 augustus tot 4 november. Petrolina werd kampioen en promoveerde naar de hoogste klasse in 2019. Door de herinvoering van de Série A3 in 2019 zou er dit jaar ook een degradatie zijn, al werd deze uiteindelijk toch niet doorgevoerd.

Eerste fase

Groep A

(1): 1° de Maio kreeg drie strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. 
(2): Sete de Setembro trok zich voor de start van de competitie terug. Alle wedstrijden werden als een 0-1 nederlaag aangerekend.

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand
Door de herinvoering van de Série A3 golden er dit jaar andere regels. Het aantal clubs in de hoogste klasse werd teruggebracht naar tien. Verder werd er gekeken naar de deelnames aan de Série A1 en Série A2 van de afgelopen vijf jaar. Serra Talhada en Atlético Pernambucano, die in 2017 uit de Série A1 degradeerden hadden zich niet aangemeld voor de Série A2 van dit jaar maar nemen in 2019 wel weer deel aan de Série A2. De tweede elftallen van Sport en Náutico degraderen sowieso. Uiteindelijk ging de Série A3 toch niet door en vervielen deze regels. Toch keerden niet alle clubs terug voor het seizoen 2019. 

(1): 1° de Maio kreeg drie strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. 
(2): Sete de Setembro trok zich voor de start van de competitie terug. Alle wedstrijden werden als een 0-1 nederlaag aangerekend.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per